Stati Uniti d'America
 Pleasant Plain – città della Contea di Jefferson, Iowa
 Pleasant Plain – villaggio della Contea di Warren, Ohio